Rallye Dakar 2010 byla v pořadí 31. rallye Dakar. Již podruhé se jela v Jižní Americe, konala se od 1. do 16. ledna. Pořadatelská agentura Amaury Sport Organisation a vlády Argentiny a Chile schválily pořádání závodu v únoru roku 2009.

Účastníci 

Na startovním pódiu v Buenos Aires se sešlo 151 motocyklů, 25 čtyřkolek, 134 aut a 52 kamionů.

Trať 
Závod začal na nový rok v centru Buenos Aires. Celková délka trati byla 9030 km pro automobily a kamiony a 8937 km pro motocykly a čtyřkolky. Na trati bylo 4810 km měřených úseků pro automobily a kamiony a o 93 kilometrů méně měřených úseků pro motocykly a čtyřkolky. 7 etap vedlo na území Argentiny a 7 na území Chile.

Plánované etapy 
 První dvě etapy měly rozdílné vzdálenosti pro automobily/kamiony a motocykly/čtyřkolky. Délka trati motocyklů a čtyřkolek je napsána první.

Výsledky

Výsledky etap

Motocykly

Čtyřkolky

Automobily

Kamiony

Konečné pořadí

Motocykly

Čtyřkolky

Automobily

Kamiony

Penalizace

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránky

Stránky českých týmů 
 Czech Dakar Team
 KM Racing (Macháček, Plechatý, Macík)
 Letka racing Team (T. Tomeček, A. Azevedo)
 Loprais Tatra Team
 Tým offroadsport.cz

2010
Motoristické sporty v roce 2010
Motoristické sporty v Argentině
Sportovní události v Buenos Aires
Sport v Buenos Aires (provincie)
Sport v Santa Fe (provincie)
Sport v Córdobě (Argentina)
Sport v La Rioji (Argentina)
Sport v Catamarce (provincie)
Sport v San Juanu (Argentina)
Sport v San Rafaelu (Mendoza)
Sport v Santa Rose (La Pampa)
Motoristické sporty v Chile
Sport v Copiapó
Sport v Antofagastě
Sport v Iquique
Sport v La Sereně
Sport ve Valparaísu (region)
Sportovní události v Santiagu de Chile
Sportovní události v Argentině
Sportovní události v Chile
Sport v Argentině v roce 2010
Sport v Chile v roce 2010